Florent Mollet, né le  à Fontaine-lès-Dijon, est un footballeur français qui joue au poste de milieu de terrain au FC Nantes.

Biographie 
Florent Mollet est le premier joueur formé au Dijon FCO à évoluer avec l'équipe première, lors de la saison 2012-2013. Très utilisé par son entraîneur Olivier Dall'Oglio pour sa première réelle saison professionnelle, il joue principalement au poste de milieu offensif. Il joue en tout 36 matchs au cours de la saison, inscrivant quatre buts. A 22 ans, le milieu est une pièce maîtresse de l'équipe dijonnaise.

Lors de la saison 2013-2014, Florent Mollet effectue les premiers matchs en tant que titulaire, avant d'être par manque de performance remplacé dans l'équipe-type par Johan Gastien. Ses qualités naturelles poussent ses coéquipiers, les supporters dijonnais et Steve Savidan à le surnommer "The French Paul Scholes".

Lors de la saison 2014-2015, il joue de moins en moins et décide de ne pas renouveler son contrat pour rejoindre en transfert libre l'US Créteil-Lusitanos le 1 juillet 2015. Il réalise alors une très belle saison (34 matchs, 10 buts) et est alors repéré par des clubs plus importants. 

Une nouvelle fois en transfert libre, il rejoint le FC Metz, promu en Ligue 1, le 1 juillet 2016. Il inscrit un doublé le 2 février 2018 lors de Marseille-Metz (6-3) et réalise une saison 2017-2018 impressionnante, étant un des seuls joueurs à relever le niveau du FC Metz, vivant une saison déplorable. 

Quittant le FC Metz, relégué en Ligue 2, le 11 juillet 2018, il rejoint Montpellier pour un montant de 1,25 million d'euros.

Le 8 juin 2022, le club allemand de Schalke 04 annonce sa signature jusqu'en juin 2025. Le montant de son transfert est estimé à moins d'un million d'euros.

Le 17 janvier  2023, il signe au FC Nantes, avec qui il s'engage jusqu'en 2025. Le montant du transfert est 1,5 million d'euros.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur du Dijon FCO
Joueur de l'US Créteil-Lusitanos
Joueur du Football Club de Metz
Joueur du Montpellier HSC
Joueur du FC Schalke 04
Joueur du FC Nantes
Naissance dans la Côte-d'Or
Naissance en novembre 1991